Hey, World! es el cuarto álbum de la cantante brasileña Ludmilla, lanzado el 7 de febrero de 2020 por Warner Music.

Referencias 

Álbumes de 2020
Álbumes de Warner Music Group
Funk carioca
Álbumes de Ludmilla